Варе́нн-сюр-Луа́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південний захід від Парижа, 125 км на схід від Нанта, 55 км на південний схід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 772 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1892,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Варенн-сюр-Луар на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Варенн-сюр-Луар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара